Hessen-Rotenburg steht für.

 Hessen-Rotenburg, Landgrafschaft

Hessen-Rotenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Hessen-Rotenburg (1710–1739), Kaiserlicher Obristwachtmeister
 Caroline von Hessen-Rotenburg (1714–1741), durch Heirat Herzogin von Bourbon
 Christine von Hessen-Rotenburg (1717–1778), durch Heirat Fürstin von Savoyen
 Eleonora Philippina von Hessen-Rotenburg (1712–1759), durch Heirat Pfalzgräfin
 Ernestina von Hessen-Rotenburg (1681–1732), durch Heirat Gräfin von Cerda de Villa Longa
 Johannetta von Hessen-Rotenburg (1680–1766), Pröpstin in den Stiften Rellinghausen und Essen
 Joseph von Hessen-Rotenburg (1705–1744), Erbprinz und Thronfolger in der Landgrafschaft Hessen-Rotenburg
 Marie Eleonore von Hessen-Rotenburg (1675–1720), durch Heirat Pfalzgräfin und Herzogin von Pfalz-Sulzbach
 Polyxena von Hessen-Rotenburg (1706–1735), zweite Frau von Karl Emanuel III., Herzog von Savoyen und König von Sardinien
 Viktoria von Hessen-Rotenburg (1728–1792), Prinzessin von Hessen und durch Heirat Prinzessin von Soubise